Jüri ist als eine estnische Form von Georg ein estnischer männlicher Vorname.

Namensträger

Vorname 

 Jüri Alperten (1957–2020), estnischer Dirigent
 Jüri Arrak (1936–2022), estnischer Maler und Grafiker
 Jüri Jaakson (1870–1942), estnischer Politiker
 Jüri Järvet (1919–1995), sowjetischer bzw. estnischer Schauspieler
 Jüri Kolk (* 1972), estnischer Schriftsteller
 Jüri Lossmann (1891–1984), estnischer Leichtathlet
 Jüri Lumiste (* 1957), estnischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Jüri Pootsmann (* 1994), estnischer Sänger
 Jüri Ratas (* 1978), estnischer Politiker
 Jüri Reinvere (* 1971), estnischer Komponist, Lyriker und Essayist
 Jüri Saska (* 1974), estnischer Marineoffizier
 Jüri Talvet (* 1945), estnischer Dichter, Literaturwissenschaftler, Essayist und Übersetzer
 Jüri Tamm (1957–2021), sowjetischer bzw. estnischer Hammerwerfer und danach estnischer Politiker
 Jüri Tarmak (1946–2022), estnischer Leichtathlet
 Jüri Uluots (1890–1945), estnischer Jurist und Politiker
 Jüri Vilms (1889–1918), estnischer Politiker
 Jüri Vips (* 2000), estnischer Automobilrennfahrer

Künstlername 
 Jüri Üdi, zeitweises Pseudonym von Juhan Viiding (1948–1995) als Lyriker

Kunstfigur/Filmtitel 
 Jüri Rumm, estnischer Stummfilm aus dem Jahr 1929

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Estnischer Personenname

en:Jüri (given name)
et:Jüri (eesnimi)
fi:Jüri